

Onomastica
 Mema – variante femminile del nome proprio di persona Memmo

Persone
 Ardian Mema – allenatore di calcio ed ex calciatore albanese
 Marin Mema – giornalista e conduttore televisivo albanese